Gilmer County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Gilmer County (Georgia)
 Gilmer County (West Virginia)